Люцерната (Medicago) е род цъфтящи растения от семейство Бобови (Fabaceae).

Разпространение 
Люцерната е разпространена главно в средиземноморския басейн.

Видове 

Родът включва най-малко 87 вида, като най-известният член на рода е Обикновената люцерна (M. sativa).

 Секция Buceras
 Подсекция Deflexae
 Medicago retrorsa (Boiss.) E. Small
 Подсекция Erectae
 Medicago arenicola (Huber-Mor.) E. Small
 Medicago astroites (Fisch. & Mey.) Trautv.
 Medicago carica (Huber-Mor.) E. Small
 Medicago crassipes (Boiss.) E. Small
 Medicago fischeriana (Ser.) Trautv.
 Medicago halophila (Boiss.) E. Small
 Medicago heldreichii (Boiss.) E. Small
 Medicago medicaginoides (Retz.) E. Small
 Medicago monantha (C. A. Meyer) Trautv.
 Medicago orthoceras (Kar. & Kir.) Trautv.
 Medicago pamphylica (Huber-Mor. & Sirjaev) E. Small
 Medicago persica (Boiss.) E. Small
 Medicago phrygia (Boiss. & Bal.) E. Small
 Medicago polyceratia (L.) Trautv.
 Medicago rigida (Boiss. & Bal.) E. Small
 Подсекция Isthmocarpae
 Medicago rhytidiocarpa (Boiss. & Bal.) E. Small
 Medicago isthmocarpa (Boiss. & Bal.) E. Small
 Подсекция Reflexae
 Medicago monspeliaca (L.) Trautv.
 Секция Carstiensae
 Medicago carstiensis Wulf.
 Секция Dendrotelis
 Medicago arborea L.
 Medicago citrina (Font Quer) Greuter
 Medicago strasseri Greuter, Matthas & Risse
 Секция Geocarpa
 Medicago hypogaea E. Small
 Секция Heynianae
 Medicago heyniana Greuter
 Секция Hymenocarpos
 Medicago radiata L.
 Секция Lunatae
 Medicago biflora (Griseb.) E. Small
 Medicago brachycarpa M. Bieb.
 Medicago huberi E. Small
 Medicago rostrata (Boiss. & Bal.) E. Small
 Секция Lupularia
 Medicago lupulina L.
 Medicago secundiflora Durieu
 Секция Medicago
 Medicago cancellata M. Bieb.
 Medicago daghestanica Rupr.
 Medicago hybrida (Pourr.) Trautv.
 Medicago marina L.
 Medicago papillosa Boiss.
 Medicago pironae Vis.
 Medicago prostrata Jacq.
 Medicago rhodopea Velen.
 Medicago rupestris M. Bieb
 Medicago sativa L. (alfalfa)
 Medicago suffruticosa Ramond ex DC.
 Секция Orbiculares
 Medicago orbicularis (L.) Bart.
 Секция Platycarpae
 Medicago archiducis-nicolai Sirjaev
 Medicago cretacea M. Bieb.
 Medicago edgeworthii Sirjaev
 Medicago ovalis (Boiss.) Sirjaev
 Medicago playtcarpa (L.) Trautv.
 Medicago plicata (Boiss.) Sirjaev
 Medicago popovii (E. Kor.) Sirjaev
 Medicago ruthenica (L.) Ledebour
 Подсекция Rotatae
 Medicago blancheana Boiss.
 Medicago noeana Boiss.
 Medicago rugosa Desr.
 Medicago rotata Boiss.
 Medicago scutellata (L.) Miller
 Medicago shepardii Post
 Секция Spirocarpos
 Подсекция Intertextae
 Medicago ciliaris (L.) Krocker
 Medicago granadensis Willd.
 Medicago intertexta (L.) Miller
 Medicago muricoleptis Tin.
 Подсекция Leptospireae
 Medicago arabica (L.) Huds.
 Medicago coronata (L.) Bart.
 Medicago disciformis DC.
 Medicago laciniata (L.) Miller
 Medicago lanigera Winkl. & Fedtsch.
 Medicago laxispira Heyn
 Medicago minima (L.) Bart.
 Medicago polymorpha L.
 Medicago praecox DC.
 Medicago sauvagei Nègre
 Medicago tenoreana Ser.
 Подсекция Pachyspireae
 Medicago constricta Durieu
 Medicago doliata Carmign.
 Medicago italica (Miller) Fiori
 Medicago lesinsii E. Small
 Medicago littoralis Rohde ex Lois.
 Medicago murex Willd.
 Medicago rigidula (L.) All.
 Medicago rigiduloides E. Small
 Medicago sinskiae Uljanova
 Medicago soleirolii Duby
 Medicago sphaerocarpos Bertol.
 Medicago syriaca E. Small
 Medicago truncatula Gaertn.
 Medicago turbinata (L.) All.

Описание 
Повечето представители на рода са ниски, пълзящи билки, наподобяващи детелина. Въпреки това люцерната расте до един метър на височина. Известно е, че членовете на рода произвеждат биоактивни съединения като медикарпин и тритерпеноиден сапонин. Броят на хромозомите варира от 2n = 14 до 48.

Източници